Plaza de Mayo puede referirse a:

Plaza de Mayo, histórica plaza, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Plaza de Mayo, estación perteneciente al subte de Buenos Aires, Argentina.
Madres de Plaza de Mayo, organización de derechos humanos argentina.
Abuelas de Plaza de Mayo, organización de derechos humanos argentina.
Bombardeo de la Plaza de Mayo,  bombardeo cometido el 16 de junio de 1955 en la ciudad de Buenos Aires.
Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo, institución de educación superior privada universitaria argentina.
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, una organización no gubernamental de defensa de los derechos humanos.